2. ŽNL Vukovarsko-srijemska je podijeljena u tri skupine po nogometnim središtima. Prvaci liga će u sljedećoj sezoni igrati u 1. ŽNL Vukovarsko-srijemska, dok će posljednje plasirani (ili posljednja 2, ovisno od toga koliko klubova iz kog nogometnog središta ispadne iz 1. ŽNL) iz NS Vukovar i NS Vinkovci ispasti u 3. ŽNL Vukovarsko-srijemska (iz NS Županja ne ispada ni jedan klub jer je 2. ŽNL najniži stupanj natjecanja u NS Županja).

Ljestvica

NS Vukovar

NS Vinkovci

NS Županja

Bilješke 
HNK Vupik Vukovar kaženjen oduzimanjem 1 boda
NK Mladost Svinjarevci kažnjeni oduzimanjem 1 boda; klub ugašen nakon ove sezone
Iako je NK Hrvatski Sokol Mirkovci imao bolju gol razliku od NK Slavonac Komletinci, prvak je odlučen dodatnim dvomečom ova dva kluba, te je nakon toga prvak postao NK Slavonac Komletinci
HNK Vinkovci su kažnjeni oduzimanjem 5 bodova
HNK Croatia Novi Jankovci je kažnjena oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 vijest vezana za posljednje kolo
 Službene stranice HNK Borovo - rezultati za sezonu 2007./08. 
 NK Slavonac Gradište: Sezona 2007/08
 Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemske županije (podatci dobijeni na osobni upit)

2007-08
vukovarsko-srijemska-2